Lykastos steht für:
 Lykastos (Kreta), antike Stadt bei Knossos auf Kreta
 Lykastos (Pontos), antike Stadt am Lykastos in der Region Pontos
 Lykastos, antiker griechischer Name des Mert Irmağı, mündet bei Samsun ins Schwarze Meer

Personen:
 Lykastos (Eponym), ein Sohn des Minos
 Lykastos (Geliebter der Eulimene), ein Kreter, Geliebter der Eulimene
 Lykastos (Sohn des Ares), Bruder des Parrhasios

en:Lycastus (disambiguation)